Interpret (von lateinisch interpres „Vermittler, Erklärer“) steht für:
 Darbieter eines musikalischen Werks, siehe Interpretation (Musik)
 deutende oder auslegende Person, siehe Interpretation

Siehe auch:
 Interpret Europe (Europäischer Verband für Natur- und Kulturinterpretation)
 Interpreter (Begriffsklärung)
 Interpretation (Begriffsklärung)